Рэ́ймонд Э́ндрю Уи́нстон (; род. 19 февраля 1957, Лондон) — британский актёр и продюсер. Известен по фильмам «Генрих VIII», «Отступники», «Вторжение», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Король Артур» и «Холодная гора».

Жизнь и карьера 
Родился 19 февраля 1957 года в районе Хакни в Лондоне, Великобритания. Его родители занимались фруктовым и овощным бизнесом. В 12 лет начал заниматься боксом в знаменитом Рэптон-клубе. Неоднократно принимал участие в чемпионатах по боксу, как школьных, так и национальных. За 10 лет в спорте он выиграл более 80 медалей и других призов.

Уинстон учился в актёрской школе Corona, пока режиссёр Алан Кларк не пригласил его в фильм «Отбросы».
С тех пор Рэй Уинстон снялся в многочисленных телевизионных проектах и полнометражном кино. Наиболее известны его роли «крутых парней».

Перед зрителями бывшего СССР впервые появился на экранах в знаменитом телесериале «Робин из Шервуда» (1984-1986), где сыграл соратника Робина, бывшего солдата Уилла Скарлета. Наибольшую популярность завоевал своими ролями в фильмах «Сексуальная тварь» (2000), «Король Артур» (2004), «Беовульф» (2007) и, а также телесериалах «Генрих VIII» (2003) и «Бен-Гур» (2010).

Личная жизнь 
С 1979 года женат на Элайн Уинстон. Супруги имеют троих дочерей. Старшая — Лоис — певица, а средняя — Джеми — актриса.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты международной премии «Эмми»
Киноактёры Великобритании
Лауреаты Премии британского независимого кино лучшему актёру
Лауреаты премии Ричарда Харриса за актёрский вклад в британский кинематограф